Folgende Brücken tragen den Namen Füllbachtalbrücke:

Füllbachtalbrücke (A 73), Überquerung des Füllbaches durch die  Bundesautobahn 73 nahe Ebersdorf bei Coburg 
Füllbachtalbrücke (Eisenbahn), Eisenbahnüberführung des Füllbaches der Schnellfahrstrecke Nürnberg–Erfurt bei Grub am Forst